Свято-Пантелеимоновский собор — православный собор в пригороде Киева Феофания. Главный храм женского Свято-Пантелеимоновского монастыря.

Был построен в 1905—1912 годы по проекту архитектора Е. Ф. Ермакова в Феофании (южный пригород Киева) на территории мужского скита, приписанного к Киево-Михайловскому Златоверхому монастырю.

В 1920-е годы собор был разграблен и закрыт Советской властью. Во время Великой Отечественной войны собор также пострадал от миномётных обстрелов.

В 1990 году здание собора в плачевном состоянии было передано Украинской Православной Церкви. На протяжении 1990—1998 гг. собор был полностью восстановлен внутри и снаружи и в 1998 году освящён митрополитом киевским и всей Украины Владимиром. В 1993 году собор со зданиями и земельными угодьями был передан Покровскому женскому монастырю с целью образования скита.

Галерея

Ссылки 
 Страница Свято-Пантелеимоновского женского монастыря
 Пантелеимона, вмч. монастырь (Феофания) (Ж)
 Феофания: история обители

Соборы Киева
Киев
Киев
Храмы, построенные в 1912 году
Здания и сооружения, построенные в 1912 году на Украине